Ивањ може бити:

 Ивањ (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ивањ (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република